Ziethen – comune tedesco nel Brandeburgo
 Ziethen – comune tedesco nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Ziethen – comune tedesco nello Schleswig-Holstein
 Großziethen (lett.: «Ziethen grande») – frazione del comune tedesco di Schönefeld
 Groß-Ziethen (lett.: «Ziethen grande») – frazione della città tedesca di Kremmen
 Kleinziethen (lett.: «Ziethen piccola») – frazione del comune tedesco di Schönefeld